Atlas chmur – powieść Davida Mitchella
 Atlas chmur – amerykański film z 2012 w reżyserii Toma Tykwera oraz Lany i Andy’go Wachowskich, ekranizacja powieści
 Międzynarodowy Atlas chmur – Podręcznik dotyczący obserwacji chmur i innych meteorów